Hrvatski Športski Klub Victoria Sušak je bio prvi sportski, naročito nogometni i plivački klub, osnovan u mjestu Sušak 1908. godine, ujedno je i najstariji plivački klub u Hrvatskoj. Prethodnik je današnjeg ŠD Primorje '08.

Povijest 

Klub je osnovan 1908. godine prvo kao školski klub u mjestu Sušak, tada kotar Hrvatske kraljevine unutar Austro-Ugarskog Carstva. Osnivači kluba su bili kapetan Romano Prestini, Stipe Lipovac, Fabian Jurković, Dinko Štambuk, N. Kukla, J. Reš, A. Medanić, Jože Haramija, i drugi. Kasnije je klub primao i druge članove, neđake, pa je počeo brzo napredovati, te je brzo postao kao najjači provincijalni klub. 

Victoria će se registrirati kao udruga građana, odnosno klub, 1911. godine.

Victoria se osobito podigla 1912. kad je izgradila za osobite potrebe igralište Kantrida, koje će kasnije postati glavni stadion u gradu Rijeci. Otvoren je službeno 1. lipnja 1913. kada su kao gosti Victori nastupili igrači Građanskog iz Zagreba.

1918. prelaskom grada u Kraljevinu SHS, klub mjenja ime u Jugoslavenski Šporski Klub Victoria Sušak.

U Victoriji je 1939. godine osnovana košarkaška sekcija.

najstariji je plivački klub u Hrvatskoj. Pod tim imenom je djelovao do završetka Drugog svjetskog rata. Godine 1945. mjenja ime u Športsko Društvo Primorac. Od početka 1948. godine djeluje kao plivački klub Primorje koji je poslije postao plivački i vaterpolski klub Primorje. Klub je reorganiziran 1. siječnja 1991. godine te djeluje kao ŠD Primorje '08 u koji su danas udruženi plivački klub Primorje, vaterpolski klub Primorje te klub za sinkronizirano plivanje Primorje.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori  
 

 
Nogometni klubovi u Primorsko-goranskoj županiji
Bivši hrvatski nogometni klubovi
Športska društva u Rijeci
Hrvatski športski klubovi